Санти-сиссетон — один из основных диалектов языка сиу (лакота-дакота), распространённый в северной части США и в южной части Канады. В свою очередь, разделяется на две близкородственных подразновидности: санти и сиссетон, по которым он и получил своё название.

Социолингвистика 
Как и у многих других индейских языков и, в частности, других диалектов сиу, численность носителей санти-сиссетона крайне мала и уменьшается. Регулярно им пользуется лишь старшее поколение, в то время как молодёжь либо предпочитает использовать вместо него английский, либо вовсе не знает (2007). 

Носители разных подразновидностей санти-сиссетона проживают на разных территориях, не пересекаясь друг с другом.

Санти: Манитоба - резервации Бёрдтейл, Оук-Лейк; Южная Дакота - резервация Фландро; Небраска - резервация Санти; Миннесота - резервации Лоуэр-Сиу, Аппер-Сиу, Прайор-Лейк, Прейри-Айленд.

Сиссетон: Северная Дакота - резервация Девилс-Лейк; Саскачеван - резервации Муз-Вудс, Сиу-Вапетон.

Степень свободы выражения грамматических значений 
Санти-сиссетон считается синтетическим ("слабо  полисинтетическим") агглютинативным (со склонностью к фузии) языком.

Характер границы между морфемами 

Несмотря на то что санти-сиссетон считается агглютинативным, имеет место точка зрения, рассматривающая способ образования финитных форм некоторых глаголов как фузионный.

Локус маркирования

В посессивной именной группе 

В санти-сиссетоне существует система посессивных префиксов, присоединяющихся к существительному, выражающему объект обладания. При этом различаются неотчуждаемые (например, части тела) и отчуждаемые объекты:

Из-за этого невозможно говорить о зависимостном маркировании, т.к. и грамматическое, и семантическое (отчуждаемость/неотчуждаемость) значения несёт в себе префикс объекта обладания; маркирование явно вершинное.

Носители санти-сиссетона избегают использования посессивных префиксов, стремясь выразить то же значение с помощью глагола. Например, один и тот же смысл может быть выражен способами (a) и (b), при этом способ (a) предпочтительнее.

В предикации 
В предикации стоит говорить о вершинном маркировании в 1 и 2 лице.

В 3 лице маркирование также вершинное, хотя аффикс, маркирующий 3 лицо, - нулевой.

Тип ролевой кодировки 
Тип ролевой кодировки - активный (активно-стативный). Глаголы можно условно разделить на три класса: стативные, активные непереходные и активные переходные. При этом аргумент активных непереходных маркируется так же, как и агенс при переходных, а аргумент стативных - так же, как пациенс при переходных.

Базовый порядок слов 
Базовый порядок слов - SOV (Subject - Object - Verb).

Особенности 
В то время как множественное число одушевлённых субъектов маркируется при помощи глагольного суффикса -pi, множественное число неодушевлённых субъектов маркируется при помощи редупликации глагольного корня.

Сокращения 
  - первое лицо, единственное число
  - первое лицо, множественное число
  - второе лицо, единственное число
  - третье лицо, множественное число
  - множественное число
  - первое лицо, множественное число, не включая слушающего
  - посессивность
  - отчуждаемость
  - неотчуждаемость 
  - определённый артикль
  - т.н. "первый дательный падеж". Предмет, выраженный аргументом при глаголе, к которому присоединён этот префикс, принадлежит некоторому третьему участнику, без чьего разрешения/против чьей воли совершается действие, выражаемое глаголом. Вероятно, можно считать частным случаем малефактива.

Примечания

Литература 
 
 

Лакота
Сиуанские языки
Языки Канады
Языки США